Colla Nova dels Xiquets de Valls, actual Colla Joves Xiquets de Valls
 Colla Nova dels Xiquets de Tarragona o Colla Nova de Sant Magí (1932/34–1970)
 Colla Nova del Vendrell (1993–2004)